Divino das Laranjeiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Divino das Laranjeiras (ort), Minas Gerais, 
 Divino das Laranjeiras (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar